Tarub kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tarub (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Tarub, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Tarub (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 109,18), Jawa Tengah, 
 Desa Tarub (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 111,02), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar